Irrational steht für:

 irrational, vernunftwidrig oder dem Verstand nicht zugänglich
 Irrationale Zahl, ergibt sich nicht als Verhältnis zweier ganzer Zahlen
 Irrationalismus, auf Irrationalität basierende Weltanschauung
 Irrational Games, Computerspiele-Entwicklungsstudio

Siehe auch:
 Rational